Ferrarini – cognome italiano
 Agostino Ferrarini (1828-1898) – scultore italiano
 Alberto Ferrarini (1955) – chitarrista e polistrumentista italiano
 Alida Ferrarini (1946-2013) – soprano italiano
 Carlo Ferrarini, propr. Carlo Ferrari, (1767-1830) – militare e patriota italiano
 Claudio Ferrarini (1954) – flautista italiano
 Filippo Ferrarini (1990) – rugbista a 15 italiano
 Giulio Ferrarini (1807-1891) – direttore d'orchestra, violinista e compositore italiano
 Giulio Ferrarini (1942-2014) – politico italiano
 Luca Giacomelli Ferrarini (1983) – cantante, attore teatrale e ballerino italiano
 Marcello Ferrarini (1973) – cuoco e personaggio televisivo italiano